Johrenia alpina är en flockblommig växtart som först beskrevs av Edward Fenzl, och fick sitt nu gällande namn av Edward Fenzl. Johrenia alpina ingår i släktet Johrenia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
alpina